Кубок Сан-Марино з футболу 2016–2017 — 57-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вшосте здобув Тре Пенне.

Календар

Груповий етап

Група A 

|

|}

Група B 

|

|}

Група C 

|

|}

Група D 

|

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|19 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Сан-Марино на uefa.com 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2016—2017
Сан-Марино
Сан-Марино